Thasus bezeichnet

ein Titularbistum der Römisch-katholischen Kirche; siehe Titularbistum Thasus
eine Gattung der Randwanzen; siehe Thasus (Gattung)